Witchcraft (che in inglese significa stregoneria) può riferirsi a:

Film 
 Witchcraft – film del 1916 diretto da Frank Reicher
 Witchcraft – film del 1964 Don Sharp
 Witchcraft – film del 1988, primo dell'omonima serie di tredici film
 La casa 4 (Witchcraft) – film del 1988 diretto da Fabrizio Laurenti

Musica 
 Witchcraft – gruppo musicale svedese
 Witchcraft – album dei Witchcraft del 2004
 Witchcraft – album degli Stormwitch del 2004
 Witchcraft – singolo di Frank Sinatra del 1957
 Witchcraft – singolo dei Book of Love del 1989
 Witchcraft – singolo dei Pendulum del 2010

Altro 
 Witchcraft – nome in codice dato dallo spionaggio alla fonte di informazione Merlin, nel romanzo di John le Carré La talpa
 WitchCraft – un gioco di ruolo horror
 Witchcraft – un clipper costruito nel 1850 a Salem
 Witchcraft – manga hentai di Yamatogawa